Eneo può riferirsi a:

 Eneo, corso d'acqua croato che attraversa la città di Fiume (Rijeka)
 Eneo Domizio Ulpiano (latino: Eneus Domitius Ulpianus;(II secolo circa – 228), politico e giurista  romano
 Eneo o Oineo, nome di due figure della mitologia greca.
 eneo, dal latino Latin æneus, di bronzo
 Eneo – variante del nome proprio Enea